Jäkäläsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Jäkäläsaari (ö i Särkiperä),  (12 ha)
2. Jäkäläsaari (ö i Yli-Kitka),  (9 ha)
3. Jäkäläsaari (ö i Suolisvuono),  (2 ha)
4. Jäkäläsaari (ö i norra Suolisvuono),  (2 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar